Vales bzw. Valeš ist der Name 

mehrerer Gemeinden in Portugal:
 Vales (Alfândega da Fé)
 Vales (Valpaços)
 Vales do Rio

folgender Personen:
 Marc Vales (* 1990), andorranischer Fußballspieler
 Václav Valeš (1922–2013), tschechoslowakischer Politiker, Außenhandelsminister 1968